Das Milano Ladies Indoor 1991 war ein Damen-Tennisturnier in Mailand. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 30. September bis 6. Oktober 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Mailand